

За́хід 
 Захід або Захід Сонця — зникнення світила за горизонтом.
 Захід — одна з чотирьох сторін світу.
 Захід — загальна назва країн Заходу до яких належить не лише Західна Європа, а також США, Канада, Австралія, Нова Зеландія тощо.
 Захід — сукупність дій або засобів для досягнення, здійснення чого-небудь.
 «Захід» — житловий мікрорайон у Мінську.
 «Захід» — фестиваль сучасного українського мистецтва.

Захі́д 
 Захі́д — перекриття одної поли одягу другою

Фільми 

 «Захід» — американський детектив 1988 року.
 «Захід» — радянський художній фільм 1990 року.
 «Захід» — угорсько-французький фільм-драма 2018 року.

Zaxid 
 Zaxid.net — аналітичне інтернет-видання Львова.

Примітки